* Либерман, Виктор (род. 1945) — американский историк.
 Либерман, Виктор Семёнович (1931—1999) — российско-нидерландский скрипач.